Боброва Светлана Леонидовна (род. 1960, Москва) — искусствовед, графический дизайнер. Член-корреспондент РАХ (2012).

Биография 
Родилась 16 мая 1960 года в Москве.

В 1982 году окончила Ленинградский государственный университет, кафедру истории и теории изобразительных искусств по специальности историк, искусствовед.

Училась в аспирантуре Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ (1987-1990)

С 1982 работает в Российской академии художеств.
Заведующий Мемориальным музеем-мастерской С.Т. Коненкова, хранитель фондов
Принимала участие в выставке «Русское фотоискусство после перестройки» («Post Perestroika. Die Neue Fotokunst des Ostens»), проходившей в Линце (Австрия) (2011г.)
Организатор и участница научных конференций, посвященных исследованию творчества скульптора и его современников в Музее С.Т. Коненкова.

Представляла Россию в составе жюри Международного конкурса фотографии «Al-Thani Avard» (Австрия) (2011г.)

Живёт и работает в Москве.

Работы 
Основные работы: опубликованы в каталоге Международного конкурса «Trierenberg super circuit» 2010 и 2011г. (Австрия). В каталоге «Русское фотоискусство после перестройки» («Post Perestroika. Die Neue Fotokunst des Ostens» ) Linz 2011.

Основные публикации: более 30 публикаций в научных и специальных изданиях, посвященных вопросам искусства. Ряд её работ опубликован за рубежом (США).

Принимала участие в подготовке международного исследования, посвященного С. Т. Коненкову — «The ancommon vision of Sergei Konenkov», для которого подготовила статью — «Cosmic visions Graphic — Works of the New York Years».
Автор статей «Художественные модели мироздания. XX век» («Идея космизма в русской культуре первой половине XX века») в научном сборнике, изданном Академией наук совместно с НИИ РАХ. «Сергей Конёнков — первые шаги в Америке» в Научном сборнике НИИ РАХ и ГТГ «Голубкина, Конёнков и некоторые вопросы развития русской скульптуры нового времени» (Москва, 2015)

«Cosmic visions - graphic works of the New York years» в сборнике: Art and Literature Scientific and Analytical Journal TEXTS. 4.2016 Bruxelles.

 По мотивам публикации в журнале «Итоги» (№ 23) «Влюбленный Эйнштейн», написала сценарий документального фильма «Поговорим о странностях любви» (режиссёр Э. А. Рязанов — REN–TV. 2005); 
 сценарий многосерийного художественного фильма «Эйнштейн. Теория любви» (2013), режиссёр Е. В. Николаева.

Государственные и общественные награды и премии 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Медаль «За достижения в области культуры, науки и образования» от Координационного Совета по культуре при политсовете партии «Единая Россия» (2009)
 Призёр международного конкурса компьютерной графики и фотографии «Trierenberg super circuit», золотая медаль.
 Две золотые медали в разных номинациях на конкурсе «Trierenberg super circuit» (работы экспонировались на выставке призёров конкурса в Музее дизайна города Линца Австрия).
 Включена в сборник «Who’s Who in Photography 2010» (USA)

Награды Российской академии художеств
Серебряная медаль РАХ (2013)

Звания 
 Член-корреспондент Российской Академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2012 года)
 Кандидат искусствоведения (1992)
 Член Международного художественного фонда, член Союза художников России

Примечания

Ссылки 
 Боброва Светлана Леонидовна на сайте «Российской академии художеств»
 Боброва Светлана Леонидовна на сайте Российской государственной библиотеки

Члены-корреспонденты РАХ